Сейны — топоним.

 Сейны — сельская гмина в Подлясском воеводстве Польши
 Сейны — город на северо-востоке Польши